

Geografia 
 Francia
 Monchy-au-Bois – comune nella regione dell'Alta Francia
 Monchy-Breton – comune nella regione dell'Alta Francia
 Monchy-Cayeux – comune nella regione dell'Alta Francia
 Monchy-Humières – comune nella regione dell'Alta Francia
 Monchy-Lagache – comune nella regione dell'Alta Francia
 Monchy-le-Preux – comune nella regione dell'Alta Francia
 Monchy-Saint-Éloi – comune nella regione dell'Alta Francia
 Monchy-sur-Eu – comune nella regione della Normandia